

Sciences et techniques 
 (2817) Perec est un astéroïde de la ceinture principale, ainsi nommé en l'honneur de Georges Perec.

Patronyme 

 Georges Perec (1936-1982), un écrivain français, membre de l'Oulipo ;
 Marie-José Pérec (1968-), une athlète française.
Patronyme juif